

Шелдон — місто, штат Айова
 Шелдон — місто, штат Міссурі
 Шелдон — місто, штат Нью-Йорк
 Шелдон — місто, штат Північна Дакота
 Шелдон — місто, штат Вермонт
 Шелдон — місто в окрузі Монро, штат Вісконсин
 Шелдон — селище, штат Іллінойс
 Шелдон — селище в окрузі Раск, штат Вісконсин
 Шелдон — переписна місцевість, штат Техас